

Patronyme 

Le comte Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs (1817-1896), aristocrate et homme politique danois ;
Ditte Vind, née le  à Odense, est une handballeuse danoise.

Homonymie de patronyme danois